Гуї — родина птахів ряду Горобцеподібних

Топонім 

 Гуї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Гуї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена